География событий в основном последовательном повествовании «Одиссеи» (исключая рассказы о приключениях Одиссея) охватывает Пелопоннес и Ионические острова (Итаку и её соседей). Случайные упоминания о Трое, Финикии, Египте и Крите указывают на географические знания, равные или, возможно, чуть более обширные, чем в «Илиаде». Однако исследователи, как древние, так и современные, расходятся во мнениях относительно того, были ли реальны какие-либо из мест, посещённых Одиссеем (после Исмары и до его возвращения на Итаку).

Географ Страбон в числе многих других был настроен весьма скептически: так он в своей «Географии» процитировал слова географа Эратосфена, относящиеся к концу III века до н. э.: «Можно найти местность, где странствовал Одиссей, если найдёшь кожевника, который сшил мешок для ветров».

География путешествия Телемаха 
География путешествия Телемаха в Пилос и Спарту ныне не вызывает споров. Местоположение Пилоса Нестора было обсуждаемым в древности: города под названием Пилос существовали в Элиде, Трифилии и Месинии, каждый из которых претендовал на то, чтобы быть городом Нестора. Страбон, ссылаясь на более ранних авторов, утверждал, что Гомер имел в виду трифилийский Пилос. Современная наука, однако, обычно помещает Пилос Нестора в Месинию. Обнаружение микенских руин на месте раскопок археологического объекта, известного как Дворец Нестора, значительно укрепило эту точку зрения. Таблички с линейным письмом Б, найденные в этом месте, указывают на то, что его обитатели называли это место Пу-ро («Пилос»).

Идентификация Итаки и соседних островов 

Географические ссылки в «Одиссее» на Итаку и соседние с ней острова кажутся запутанными и вызывали множество научных споров, начиная с древних времён. Итака Одиссея обычно отождествляется с островом, традиционно называвшемся Тиаки и ныне официально переименованным в Итаку, но некоторые учёные утверждают, что Итакой Одиссея на самом деле является Лефкас, а другие отождествляют её со всей или частью Кефалинии. Роберт Биттлстоун в своей книге 2005 года «Одиссей несвязанный» отождествил полуостров Палики на Кефалинии с гомеровской Итакой.

География путешествий Одиссея 

География «Апологи» (сказания о путешествиях Одиссея, поведанного им самим феакам, составляющего песни с 9-й по 12-ю «Одиссеи») и местоположение собственного острова феаков (Схерии) ставит перед исследователями совершенно иные проблемы, чем те, с которыми они сталкивались при отождествлении Трои, Микен, Пилоса и Итаки:
 Названия мест и народов, которые Одиссей посещал или утверждал, что посещал, не упоминаются ни в качестве исторических, ни в качестве современных данных ни в одном античном источнике, независимом от «Одиссеи».
 То, что происходит с Одиссеем в этих местах, согласно его повествованию, относится к области сверхъестественного или фантастического (что не относится в той же степени к остальной части «Одиссеи»)
 Можно усомниться в том, что рассказ Одиссея в рамках общего повествования о нём самом, должен восприниматься как истинный.
 Невозможность знать, представлял ли поэт места на маршруте Одиссея и маршрут от одного места к другому как реальные.
 Если эти места считать реальными, то последствия береговой эрозии, заиливания и других геологических изменений на протяжении тысячелетий могут изменить ландшафт и морской ландшафт до такой степени, что идентификация мест Одиссея может быть чрезвычайно затруднена.

По этим причинам мнения более поздних исследователей и учёных о географии путешествий Одиссея сильно различаются. Неоднократно утверждалось, что каждый последовательный выход героя на сушу и соединяющие их маршруты реальны и могут быть нанесены на карту. Но с такой же убеждённостью утверждалось, что они не существуют в реальном мире и никогда не могут быть нанесены на карту.

Древние идентификации 
Античные источники дают множество интерпретаций странствий Одиссея, со сложным диапазоном традиций, которые влияют друг на друга по-разному. Выделяются две доминирующие тенденции. Одна из них относится к эвгемерическим рассказам, которые переписывали мифические истории без их фантастических элементов и часто рассматривались как восстанавливающие «исторические» записи. Другая отражает условности фундаментальных мифов, в соответствии с которыми истории о городе или учреждении, основанных в ходе путешествий Одиссея, часто приобретали политическое значение.

Некоторые идентификации являются общими для обеих тенденций. Основные различия между ними заключаются в том, как эти отождествления передавались из поколения в поколение, и в том, как они использовались. Самыми стандартными отождествлениями, которые редко оспариваются в античных источниках, являются:

 Сицилия как земля циклопов
 Сицилия как земля лестригонов
 один или несколько из Липарских островов у северного побережья Сицилии как остров Эола
 Керкира, остров у западного побережья Греции и Албании, как Схерия, остров феаков
 Современный остров Гоцо (Мальта) как родной остров нимфы Калипсо

Примечания

Библиография 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (English version: A. Heubeck, S. West and others, A commentary on Homer’s Odyssey. Oxford, 1988-92. 3 vols.)
 
  (contribution by Michel Gall)

Ссылки 
 Jonathan Burgess’s page on the travels of Odysseus
 Jean Cuisenier’s attempt to find Odysseus' route
 «The World according to Homer, B.C. 1000» in Atlas of Ancient & Classical Geography. Revised ed. (London: Dent, 1910)
 «The World of Homer» (based on V. Bérard) from A. A. M. van der Heyden, Скаллард, Ховард, Atlas of the classical world (London: Nelson, 1959)
 Map of the geography of the Odyssey based on the ideas of Iman Wilkens
 University of Pennsylvania, Department of Classical Studies, Interactive Map of Odysseus’ Journey
 Odysseus' Journey: A map of the locations in Homer’s Odyssey an ArcGIS storymap

Вымышленные государства
Одиссея
Исследователи древнегреческой мифологии и религии
Одиссея